El término Sassia puede referirse a:
 Sassia, un género de molusco. 
 Un sinónimo del género botánico Oxalis.